

Стружина — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стружина — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства